Världscupen i nordisk kombination 1993/1994 hölls 4 december 1993-19 mars 1994 och vanns av Kenji Ogiwara, Japan före Takanori Kōno, Japan och Fred Børre Lundberg, Norge.

Tävlingskalender

Slutställning

Källor

Externa länkar 
 Tävlingskalender
 Zestawienie końcowe Tävlandeów
 Nationscupen 

Nordisk kombination
1993/1994
Nordisk kombination-säsongen 1993/1994